Oscar Johanson kan avse:
 Oscar Johanson (skådespelare), en svensk skådespelare 1865 - 1943
 Oscar Johanson (politiker), var en svensk lantbrukare, arbetare och politiker (lantmanna- och borgarepartiet, senare folkpartist) 1870 - 1940